Hüttenkunde steht für:

 Metallurgie oder Hüttenwesen, Gesamtheit der Verfahren zur Gewinnung und Nutzung von Metallen
 Gesteinshüttenkunde, Lehre von der Be- und Verarbeitung von Gesteinen und Erden